Olimpiada Języka Angielskiego – olimpiada szkolna sprawdzająca sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu języka angielskiego, organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. 

Olimpiada funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego. Uczestnikami olimpiady mogą być również – za zgodą komitetu głównego – laureaci wojewódzkich konkursów kuratoryjnych, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. W roku szkolnym 2022/2023 odbywa się 47. edycja olimpiady. 

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym lepiej do samodzielnego studiowania. Celem olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 I etap – szkolny,
 II etap – okręgowy,
 III etap – finał.
W roku szkolnym 2022/2023 w etapie szkolnym uczestniczyli uczniowie z około 1500 szkół.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Język angielski
Języka Angielskiego